Platypezoidea — надсемейство круглошовных мух из подотряда короткоусых (Brachycera) двукрылых. Более 3000 видов, включая грибных мушек, горбаток и острокрылок. Встречаются всесветно. Как правило, мелкие мушки с компактным телом. Оцеллярные сеты прямостоячие, лоб с многочисленными щетинками. Надсемейство Platypezoidea рассматривается сестринским к Syrphoidea.

Филогенетические отношения 
Схема филогенетических взаимоотношений семейств внутри Platypezoidea показана ниже на схеме:

Примечания

Литература